La Isle of Wight Saturday League 2008/09 fue la edición 2008/09 de la máxima categoría de fútbol en la Isla de Wight.

Tabla de posiciones 

 PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos;GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Isle of Wight Saturday League
Fútbol en 2008
Fútbol en 2009